Бекетова — жіноча форма російського прізвища , а також топонім.

 Відомі носії 

 Бекетова Валентина Олексіївна (. 1947) — радянська і російська театральна актриса.
 Бекетова Катерина Андріївна (у шлюбі Краснова; 1855—1892) — дитяча поетеса та перекладачка.
 Бекетова Єлизавета Григорівна (уроджена Кареліна; 1836—1902) — перекладачка, дружина ботаніка Андрія Бекетова, бабуся поета Олександра Блока.
 Бекетова Марія Андріївна (1862—1938) — російська перекладачка і поетеса, мемуаристка.
 Бекетова (Кублицька-Піоттух) Олександра Андріївна (за першим чоловіком Блок, за другим Кублицька-Піоттух; 1860—1923) — перекладачка з французької, мати поета Олександра Блока.

Інші значення 
 Бекетова — село в Болховському районі Орловської області Росії.
 Бекетова — станція метро в Харкові.

Примітки 

</noinclude>